Claquage peut faire référence à :

Électronique 

 Claquage, quand se forme un arc électrique dans un composant.
 Tension de claquage ou tension disruptive.

Médecine 

 Claquage musculaire ou déchirure musculaire.

Physique des particules 

 Claquage du vide.